James Menzies ist der Name folgender Personen:

* James Alexander Robertson Menzies (1821–1888), neuseeländischer Politiker
 James I. Menzies (* 1928), britischer Zoologe